В 1996 году чемпионаты Европы по греко-римской и вольной борьбе среди мужчин прошли в Будапеште (Венгрия), а чемпионат Европы по вольной борьбе среди женщин — в Осло (Норвегия).

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

1996
1996 год в борьбе
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Спорт в Венгрии в 1996 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Спорт в Норвегии в 1996 году
борьба
Чемпионаты Европы в Венгрии